Según la Real Academia Española un soto es un sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y arbustos.

El Soto puede hacer referencia a:

Lugares y divisiones administrativas

España

Provincia de Ávila
 El Soto (Ávila), localidad del municipio de Piedrahíta;

Provincia de Cáceres
 El Soto (Cáceres), localidad del municipio de Eljas;

Provincia de Cádiz
 El Soto (Cádiz), localidad del municipio de Barbate;

Provincia de Guadalajara
 El Soto (Guadalajara), localidad del municipio de Illana;

Provincia de Huesca
 El Soto (Huesca), localidad del municipio de El Pueyo de Araguás;

Comunidad de Madrid 
 El Soto (Cubas de la Sagra), localidad del municipio de Cubas de la Sagra;
 El Chaparral y el Soto, localidad del municipio de Fuente el Saz de Jarama;
 Las Eras del Soto, localidad del municipio de Garganta de los Montes;
 El Soto (Móstoles), arroyo, parque natural y barrio en Móstoles;
 El Soto y la Vega, localidad del municipio de Los Santos de la Humosa;
 El Soto (Torremocha de Jarama), localidad del municipio de Torremocha de Jarama;

Navarra
 El Soto (Navarra), localidad del municipio de Marcilla;

Provincia de Salamanca
 El Soto (Salamanca), localidad el municipio de Aldeatejada;

Provincia de Valladolid
 El Soto (Valladolid), localidad el municipio de Aldeamayor de San Martín;

Véase también

Sotos

Sotoca
Soto

Referencias